Ez a lista a Mr. Bean című animációs sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

Jegyzetek

Mr. Bean